Meng kan som auktorsförkortning betyda:

 Fan-Ge Meng
 Qing-Wen Meng

Robotskapade auktorsförkortningar